Лев Абра́мов:
 Абрамов, Лев Иоахимович (1911—2004) — советский шахматист, международный арбитр.
 Абрамов, Лев Калистратович (1906–1998) — советский архитектор, художник-график; доктор архитектуры.
 Абрамов, Лев Николаевич (1937—1998) — российский учёный, лауреат Государственной премии СССР.
 Абрамов, Лев Соломонович (1919—2005) — советский и российский географ, редактор ряда ведущих научных изданий, доктор географических наук.